Lophotaspis är ett släkte av plattmaskar. Lophotaspis ingår i familjen Aspidogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lophotaspis